Neptunus – squadra di baseball di Rotterdam
Neptunus – vascello varato nel 1789
Neptunus – vascello varato nel 1813